Augustijnenklooster (Brugge)
 Hof (Dordrecht)
 Klooster Mariënhage (Eindhoven)
 Augustijnenklooster (Gent)
 Augustijnenklooster (Hasselt)
 Augustijnenklooster (Herentals)
 Augustijnerklooster (Leuven)
 Augustijnenklooster (Maastricht)
 Augustijnenklooster (Middelburg)
 Klooster van de Augustijnen (Tienen)